Ча́ртер ( — «хартія», «статут», «грамота»; тут — «договір») — договір між власником транспортного засобу і фрахтувальником (наймачем) на оренду всього транспортного засобу або його частини на певний рейс або термін.

 Повітряний чартер — договір фрахтування повітряних транспортних засобів.
 Чартер (право) — договір між судновласником і фрахтувальником на оренду судна або його частини на певний рейс або термін.